La I Edizione dei Campionati italiani invernali di nuoto si sono svolti a Desenzano del Garda dal 19 al 20 dicembre 1998. È stata utilizzata la vasca da 25 metri.

Podi

Uomini

Donne

Collegamenti esterni
 
 

Sport acquatici nel 1998
Campionati italiani di nuoto